Winkes ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Carla Winkes (* 1990), deutsches Model
 Rolf Winkes (* 1941), deutsch-amerikanischer Klassischer Archäologe.
 Sebastian Winkes (* 1764), hessischer Schauspieler und Schauspielautor